Парламентские выборы в Сальвадоре проходили 12 марта 2000 года. В результате, хотя Националистический республиканский альянс набрал наибольшее число голосов, победил Фронт национального освобождения имени Фарабундо Марти, получивший 31 из 84 мест Законодательного собрания. Явка составила 38,5%.

Тем не менее, Националистический республиканский альянс остался правящей партией в коалиции с Национальной коалиционной партией.

Результаты

Примечания 

Сальвадор
Выборы в Сальвадоре
2000 год в Сальвадоре